Baahubali: The Beginning - Original Motion Picture Soundtrack est la bande originale du film La Légende de Baahubali - 1re partie, réalisé par S.S. Rajamouli, sorti en 2015 et composée par M. M. Keeravani.

Fiche technique 
 Musique : M. M. Keeravani
 Paroles : Madhan Karky (versions tamoul et telugu), Manoj Muntashir (version hindi), Mankombu Gopalakrishnan (version malayalam)

Les titres

Version telugu

Version tamoul

Version hindi

Version malayalam

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 2015
Bande originale de film